«Domingo Álvarez» - conjunto del nombre propio Domingo y el apellido Álvarez - puede referirse a:

Personajes 
 Domingo Álvarez Enciso (1737-1800), pintor español.
 Domingo Álvarez Gómez (1942-), pintor, ilustrador y dibujante de historietas español.
 Domingo Álvarez Hernández (1977-), futbolista español (:w:en)